Getman steht für:

 Getman-Piedmont-Gletscher, Vorlandgletscher im Grahamland, Antarktika

Getman ist der Familienname folgender Personen:

 Andrei Lawrentjewitsch Getman (1903–1987), sowjetischer Armeegeneral
 Nikolai Iwanowitsch Getman (1917–2004), ukrainisch-russischer Maler